Президентские выборы в Иране в июле 1981 года состоялись 24 июля после того как 21 июня 1981 года иранский меджлис объявил импичмент предыдущему президенту Абольхасану Банисадру, а высший руководитель Ирана аятолла Хомейни 22 июня утвердил это решение.

На выборах 24 июля победу одержал Мохаммад Али Раджаи, занимавший в тот момент пост премьер-министра, получив 91 % голосов. Явка избирателей составила 65,29 %.

30 августа, спустя две недели после инаугурации, Раджаи был убит в результате взрыва во время встречи с премьер-министром и секретарем Высшего совета национальной безопасности. При взрыве погибли Раджаи и премьер-министр Бахонар, после чего в октябре 1981 года были проведены внеочередные президентские выборы.

Примечания 

1981 год в Иране
Иран
Президентские выборы в Иране
 Июль 1981 года